The New York Sun è il nome di due pubblicazioni statunitensi:
Il Sun, quotidiano pubblicato dal 1833 al 1950 a New York e detto anche New York Sun, primo esempio di penny press
Il New York Sun, periodico pubblicato dal 2002 al 2008 nell'area di Manhattan (New York)